Орджоники́дзевский район — старейший и крупнейший район города Магнитогорска.

Географически, район расположен по оба берега реки Урал (левобережная часть района в Азии, правобережная в Европе).

География 

Территория Орджоникидзевского района составляет 23 тыс. гектаров. В её составе левобережье занимает 16,8 тыс. гектаров, правобережье — 4,6 тыс. гектаров и Заводской пруд — 1,6 тыс. гектаров. Занимая две трети части города, Орджоникидзевский район больше Правобережного почти в 6 раз и Ленинского района в 2,2 раза. Для сравнения с Челябинском площадь района составила бы половину его городских земель.

Географическое положение Орджоникидзевского района уникально, он расположен в двух частях света — Европе и Азии, разделяемых водохранилищем (прудом Заводской) реки Урал. Правобережная, европейская часть района имеет относительно спокойный ландшафт. Левобережью характерен активный рельеф с главной горой Магнитной (прежнее название Атач) и другими вершинами: Ай-Дарлы, Сосновые, Кара-Адыр, Киргизка, Зеленстрой… Высота их от 614,6 до 440 м над уровнем моря. Это вносит разнообразие и живописность в городские пейзажи.

Орджоникидзевский район на протяжении своей истории неоднократно изменялся не только в границах, но и в наименованиях. В современных пределах района было деление и на два, и на три городских района.

История 
Образован в 1934 году и был назван в честь Григория Константиновича Орджоникидзе, советского политического деятеля. В 1950-е годы назывался Сталинским, после чего реорганизован в Левобережный район наряду с Правобережным. В 1984 году после преобразования Левобережного района в Орджоникидзевский, в его состав была включена часть жилой застройки Правобережного района города (южнее улицы Завенягина). В 2006 год — в состав района вошли поселения Агаповского района области (пп. Приуральский, Радужный, Безымянный).

Население 
 
По последней переписи количество населения района составляет 190,7 тыс. человек, что равняется населению города Миасса с пригородом. Из них на левом берегу проживает 41,7 тыс. человек, на правом — 149 тыс. человек.

В последнее время левый берег молодеет. Здесь можно увидеть много молодых семей. Это связано с тем, что жильё на левом берегу доступней, чем в правобережье. Кроме того, именно на левом берегу расположены родильный дом, детская больница и поликлиника.

Застройка 
Первое капитальное жильё города появилось на левом берегу. Основной его костяк — 6 кварталов — образовали районный центр. Правобережье представляет собой 15 крупных микрорайонов. Планируется до 2015 года строительство ещё пяти. Идёт застройка жилого района Магнитный, а также 145 микрорайона.

Богат Орджоникидзевский район индивидуальной застройкой. Около 8 тыс. домовладений находятся в 27 посёлках: Горнорудный, Новая Стройка, имени Дзержинского, Горького, Чапаева, Фрунзе, Некрасова, Димитрова, Новотуково, Берёзки, Новогорняцкий, Первомайский, Коммунальный, 2-й Рабочий, Карадырский, Новомагнитный, Первооктябрьский, Куйбас, Поля Орошения, Старая Магнитка, Прибрежный, Хуторки, Брусковый, Надежды. В 2006 году в состав района вошли посёлки Агаповского района: Приуральский, Радужный, Безымянный.

Культура 
Театры:
 Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»

Кинотеатры:
 Кинотеатр «Мир»

Дворцы культуры:
 Дворец культуры и техники ОАО ММК им. А. С. Пушкина (пр. Пушкина, 19)

Музеи:
 Музей истории ОАО ММК (пр. Пушкина, 19)

Библиотеки:
 Универсальная массовая библиотека (пр. Пушкина, 19)
 Научно-техническая библиотека ОАО ММК (Комсомольская пл.)
 Библиотека семейного чтения (ул. Тевосяна, 17/1)
 Библиотека № 2 (пр. Карла Маркса, 186)
 Библиотека № 5 (ул. Ворошилова, 37)
 Детская библиотека № 8 (ул. Труда, 28/1)
 Детская библиотека № 10, филиал (ул. Чкалова, 11)

Образование 
Учебные заведения района:
 2 средне-специальных учебных заведения
 медицинское училище
 торгово-экономический техникум
 25 средних общеобразовательных школ (20 в правобережной, 5 в левобережной части)
 детские и юношеские спортивные школы
 детская школа искусств № 1
 школа-интернат № 2.

Промышленность 
В Орджоникидзевском районе расположено большинство промышленных предприятий города:
 тяжёлой промышленности
 Магнитогорский металлургический комбинат
 Магнитогорский калибровочный завод
 Магнитогорский метизно-металлургический завод
 ОАО «Прокатмонтаж»
 пищевой промышленности
 Магнитогорский комбинат хлебопродуктов «Ситно»
 Магнитогорский мясоперерабытывающий завод
 лёгкой промышленности
 Магнитогорский завод пластиковой посуды и упаковки «Алькор»
 Магнитогорская швейная фабрика

На проспекте Пушкина находится Учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых, занимающееся выпуском изделий светотехнической промышленности, пошивом рабочей одежды, производством щетино-щёточных изделий, гальваники, а также изделий из картона.

Всего в районе сосредоточено 1400 предприятий различных видов собственности.

Транспорт

Трамвай 
В районе имеется два трамвайных депо (№ 1 и № 3) треста «Электротранспорт». Население района обслуживает более двух десятков трамвайных маршрутов, проходящих через 71 остановку.

Автобус 
Здесь также расположено Муниципальное автотранспортное предприятие № 1.

Авиация 
В левобережной части района находится аэродром, занимающийся частной авиацией (прокат самолётов, прыжки с парашютом).

Достопримечательности

Социалистический город (Соцгород) 
Социалистический город (Соцгород) — уникальный архитектурный комплекс в левобережной части района, памятник социалистическому градостроению. Квартал № 1 ограничен улицами Маяковского, Кирова, Чайковского и пр. Пушкина. Проектировался он как район-сад. Его особенность — в группировке застройки вокруг общественных центров — садов. Квартал № 2 ограничен улицами Чайковского, Фрунзе, Маяковского и проспектом Пушкина. Здесь планировка зданий более свободная. В настоящее время идут дискуссии о включении этого уникального района в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александр Петрович Кудрявцев, президент Российской академии архитектуры и строительных наук:

Архитектура 1920—30 годов в СССР была неповторимым явлением в архитектуре всего мира XX века. Магнитогорск был потрясающей площадкой для экспериментов всемирно известного архитектора Эрнста Мая. Соцгород достоин быть представленным во Всемирном списке наследия ЮНЕСКО. Это должно стать предметом внимания властей. Чтобы не позориться перед всем миром, мы обязаны привести его в порядок… Надо очень бережно к этому отнестись, понять, что это — жемчужина в ожерелье, которое представляет собой Магнитогорск социалистический. Показать это людям достаточно достойно, гордиться этим.

Константин Иванович Ерёмин, декан архитектурно-строительного факультета МГТУ имени Г. И. Носова:

Так называемый квартал № 1 — это историческая часть города, наша гордость! Если восстановить там скверы, фонтаны, это будет действительно очень интересная часть города. Добавить туда фонарики, скамеечки, восстановить газоны, фасады. Внешний облик и расположение самого квартала надо сохранять.
К сожалению, на сегодняшний день можно говорить о сохранности общего контура района. Жилые дома здесь давным-давно не видели не только капитального, но даже косметического ремонта. А ведь заброшенным оказался не просто район старой застройки — специалисты наперебой называют Соцгород жемчужиной авангардной эпохи социализма в России, причём жемчужиной практически единственной в своём роде.

Розалия Гумеровна Белошапко, кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области по Промышленному одномандатному избирательному округу № 22 (выборы проходили 2 марта 2008 г.):

Полная реставрация архитектурного ансамбля Соцгорода — реальный проект, который преобразит внешний облик района. Он привлечёт значительные средства, за счёт которых будет осуществлён капитальный ремонт десятков жилых домов, будут приведены в порядок скверы, коммуникации. Реальное улучшение условий жизни тысяч магнитогорцев — вот главная цель проекта. Кроме того, объект наследия ЮНЕСКО станет одной из визитных карточек Магнитогорска, предметом гордости, символом героической эпохи. Средства на этот проект, который может серьёзно улучшить качество жизни магнитогорцев, есть!

Улица Пионерская 
Улица Пионерская — первая улица города, 5 апреля 1930 года здесь был торжественно заложен первый капитальный дом в Магнитогорске, о чём свидетельствует мемориальная доска на Пионерской, 25.
На улице Пионерской в располагались:
 Горно-металлургический институт (в настоящее время МГТУ имени Г. И. Носова) — на Пионерской, 7 в 1930-х гг.
 Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» — на Пионерской, 30 в 1930-х гг.
 На этой же улице жил художник А. Г. Соловьёв
Здания по Пионерской, 25 и Пионерской, 30 уникальны ещё и тем, что были возведены по проекту знаменитого немецкого архитектора-градостроителя Эрнста Мая.

Монумент «Танк» 
Монумент «Танк» — танк Т-55 на постаменте. Расположен в левобережной части района, на площади Победы.
Установлен в честь 50-летия Магнитогорского металлургического комбината.
Надпись на монументе гласит: «В годы Великой Отечественной войны из металла Магнитки изготовлен каждый 2 танк и каждый 3 снаряд».

Памятник Доменщику 
Памятник доменщику установлен в сквере на улице Доменщиков.

Другие достопримечательности 
 Смотровая площадка — расположена в районе пересечения улиц Маяковского и Кирова. Открывается прекрасный вид на весь город и промышленные предприятия.
 Старая смотровая площадка — расположена на горе Магнитной, в районе пересечения улиц Кирова и Щорса.

Примечания 

Районы Магнитогорска
Появились в 1934 году в России
Районы, образованные в 1934 году